gemeente in Zuid-Tirol, Corvara (Zuid-Tirol)
gemeente in Pescara, Corvara (Pescara)